La nazionale di pallacanestro britannica Under 18 è una selezione giovanile della nazionale britannica di pallacanestro, per le competizioni internazionali Under-18 e Under-19, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità britannica di età non superiore ai 18 anni. 

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
2018 - 7°
2019 - 8°

Note

Collegamenti esterni 
 

Under-18
Regno Unito